Georg Wedemeyer ist der Name folgender Personen: